Женская национальная сборная Израиля по волейболу () — представляет Израиль на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Израильская ассоциация волейбола ().

История 
Волейбол на территории нынешнего Израиля появился в начале 1920-х годов благодаря выходцам из США. В 1931 году была создана Израильская ассоциация волейбола, в 1951 вступившая Международную федерацию волейбола и в том же году вошедшая в состав вновь образованной Всеизраильской федерации спорта. В 1967 ассоциация вновь стала независимой.

В 1956 году на проходившем во Франции чемпионате мира состоялся дебют женской сборной Израиля на международной арене. На предварительной стадии турнира израильтянки попали в одну группу с национальными командами СССР, США и Люксембурга и, одержав одну победу над люксембуржскими волейболистками и дважды проиграв, выбыли из дальнейшей борьбы за медали. В утешительном турнире, где разыгрывались места с 11-го по 17-е сборная Израиля обыграла команды ФРГ и Австрии и трижды уступила своим соперникам, заняв итоговое 14-е место.

В связи с напряжёнными отношениями между Израилем и большинством стран Азии, особенно со своими географическими соседями, ассоциация волейбола страны в 1963 году присоединилась к европейским волейбольным структурам.

Следующее появление женской сборной Израиля в международных соревнованиях состоялось в 1967 в Турции на чемпионате Европы. Руководил национальной командой бывший игрок мужской сборной страны Арье Зелингер, в будущем получивший мировую известность как Ари Селинджер. На первенстве «старого света» израильтянки вышли в финальную восьмёрку, но лучшим сборным континента ничего противопоставить не смогли, проиграв в основной стадии турнира 6 матчей из шести и не сумев взять даже одного сета. В 1969 году Селинджер эмигрировал в США, где был дан старт его выдающейся тренерской карьере.

В 1971 женская сборная Израиля вновь была среди участников чемпионата Европы, но выступила весьма скромно, став 11-й среди 18 команд-участниц. После этого израильские волейболистки долгих 40 лет не могли пробиться в финальную стадию европейских волейбольных первенств, а также и других крупнейших международных официальных соревнований. Сам же волейбол в стране значительно уступал и уступает в популярности таким игровым видам спорта, как футбол и баскетбол.

В 2007 на пост наставника женской волейбольной сборной страны вновь, после 38-летнего перерыва, назначен один из лучших тренеров мирового волейбола Ари Селинджер, что вызвало вспеск интереса к этому виду спорта в стране. Результаты его деятельности проявились в 2010 году, когда израильские волейболистки сначала вышли в «финал четырёх» Евролиги, а затем сумели пробиться в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2011, где неожиданно переиграли сборную Белоруссии, возглавляемую другим выдающемся тренером Николаем Карполем. Основу команды Израиля составляли уроженки бывшего СССР — Анна Великий (Великая), Татьяна Артёменко, Татьяна Фраге-Гербер, Инесса Бирман-Высоцкая, Эльвира Колногорова, Юлия Воливач, Екатерина Поделинская, Анастасия Чеботарёва. Лидерами сборной в первую очередь являлись А.Великий и Т.Артёменко, в разные годы выступавшие в ряде ведущих клубных команд Европы и других континентов. На самом же континентальном первенстве, проходившем в следующем году в Сербии и Италии, израильтянки «всухую» уступили на предварительном этапе сборным Польши, Чехии и Румынии и выбыли из дальнейшей борьбы.

В последующие годы сборная Израиля приняла участие ещё в восьми квалификационных турнирах (Олимпиады-2012, чемпионатов мира 2014 и 2018 и Европы 2013, 2015, 2017, 2019 и 2021), но преодолеть их не смогла.

В 2017 место ушедшего в отставку Селинджера занял итальянский тренер Джузеппе Куккарини. В 2021 главным тренером сборной назначена Логан Том, в прошлом выступавшая за национальную сборную США. 
    
По состоянию на конец 2021 года израильская сборная занимает место в конце третьего десятка континентального рейтинга.

Результаты выступлений и составы

Олимпийские игры 
В квалификации Олимпийских волейбольных турниров 1964—2008, 2016 и 2020 сборная Израиля участия не принимала.

 2012 — не квалифицировалась

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

 2011: Татьяна Фраге-Гербер, Анна Великий, Шани Пехам, Галит Деваш, Адва Зинобер, Инесса Бирман-Высоцкая, Эльвира Колногорова, Либи Хаим, Полина Арази, Рон Понте, Анна Фархи, Татьяна Артёменко, Инбар Винярски, Яэль Лотан. Тренер — Ари Селинджер.
 2015 (квалификация): Дарья-Ной Пехам, Анна Великий, Анита Глюк, Софья Старикова, Шани Пехам, Галит Деваш, Моран Зур, Джанайна Бергальо-Эфрон, Рон Понте, Гизела Родригес Дорего, Татьяна Артёменко, Анастасия Чеботарёва. Тренер — Ари Селинджер.

Евролига 
 2009 — не участвовала
 2010 — 4-е место
 2011 — 10—12-е место
 2012 — 7—9-е место
 2013 — 7—8-е место
 2014 — не участвовала
 2015 — 3—4-е место
 2016 — не участвовала
 2017 — не участвовала
 2018 — 17—18-е место (5—6-е в Серебряной лиге)
 2019 — 15—16-е место (3—4-е в Серебряной лиге)
 2021 — 16—17-е место (5—6-е в Серебряной лиге)
 2022 — не участвовала

 2010: Татьяна Фраге-Гербер, Анастасия Чеботарёва, Анна Великий, Юлия Воливач, Галит Деваш, Адва Зинобер, Инесса Бирман-Высоцкая, Эльвира Колногорова, Либи Хаим, Полина Арази, Рон Понте, Татьяна Артёменко. Тренер — Ари Селинджер.
 2015: Дарья-Ной Пехам, Элла-Каролина Саада, Анита Глюк, Софья Старикова, Шани Пехам, Галит Деваш, Адва Зиновер, Моран Зур, Эльвира Колногорова, Тамара Штейн, Мармен Виталия, Анастасия Чеботарёва. Тренер — Ари Селинджер.

Состав 
Сборная Израиля в квалификации чемпионата Европы 2023 (август-сентябрь 2022)

 Главный тренер — Гал Галили.
 Тренер —  Логан Том, Омер Йоэль.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Израильской ассоциации волейбола
 Сборная Израиля на сайте CEV 
 Сборная Израиля на сайте IVA 
 Israel national team. women.volleybox

Израиль
Волейбол в Израиле
Волейбол